Het ATP-tennistoernooi van Marseille vond in 2008 plaats van 11 februari tot 17 februari. Het toernooi werd gewonnen door de Brit Andy Murray die in de finale Mario Ančić versloeg in 2 sets: 6-3, 6-4.

Titelverdediger
 Gilles Simon

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste 4

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille